Palanca ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Palanca (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Palanca (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Palanca (Prahova), Dorf im Kreis Prahova

 in der Republik Moldau:
 Palanca (Călărași), Dorf im Rajon Călărași
 Palanca (Drochia), Gemeinde im Rajon Drochia
 Palanca (Ștefan Vodă), Gemeinde im Rajon Ștefan Vodă

 in Kroatien:
 Palanca (Kroatien)

 in Angola
 Palanca (Luanda), Stadtviertel von Luanda
 Palanca (Huíla), Gemeinde im Kreis Humpata, Provinz Huíla

und Personen:
 Miguel Palanca (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Carlo Palanca (* 1688 † 1783), Holzblasinstrumentenmacher und Fagottist in Turin, bekannter Flötenbauer

Siehe auch:
 Palanka